With Love (letteralmente "con amore" in lingua inglese, in realtà formula di saluto familiare corrispondente a "saluti affettuosi") può riferirsi a:

 With Love – album delle The Supremes del 1965
 With Love – traccia dell'album Black Rose: A Rock Legend dei Thin Lizzy del 1979
 With Love – album di Roger Whittaker del 1980
 With Love – album di Richard Clayderman del 1988
 With Love – EP di Michael Bublé del 2006
 With Love – singolo di Hilary Duff del 2007, dall'album Dignity
 With Love – album di Amanda Lear del 2007
 With Love – album di Christina Grimmie del 2013
 With Love – album di Greta Panettieri del 2018
 With Love – gruppo musicale